В парному розряді жіночого тенісного турніру San Diego Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Джиджі Фернандес і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Пем Шрайвер і Елізабет Смайлі 6-4, 6-3.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Пем Шрайвер /  Елізабет Смайлі (фінал)
 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді-Стункел (півфінал)
 Кончіта Мартінес /  Наталі Тозья (півфінал)

 Відсутня
 Деббі Грем /  Розалін Нідеффер (2-ге коло)
 Ізабель Демонжо /  Катрін Суїр (чвертьфінал)
 Кімберлі По-Мессерлі /  Робін Вайт (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Southern California Open